FIA Formula Two Championship 2010 var den andra säsongen av FIA:s formelbilsserie FIA Formula Two Championship. Säsongen startade den 18 april på Silverstone Circuit och avslutades den 19 september på Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo. Dean Stoneman säkrade mästerskapstiteln efter det första racet på Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo.

Första tävlingen var det meningen att 26 bilar skulle kunna delta, för att sedan utökas till 30 under den andra tävlingshelgen. Det blev inte som man tänkt, utan de flesta tävlingar hade runt nitton startande.

Kalender

Poängräkning
Eftersom fler team har kommit in i Formel 1 till , har det beslutats att öka poängskalan så att tio förare tar poäng istället för åtta. För att få samma poängskala i alla klasser har det även ändrats i Formel 2.

Förare

Slutställning

Källor

Säsonger

FIA Formel 2-säsonger
Motorsportevenemang 2010